Константи́н Трофи́мов:
 Трофимов, Константин Васильевич (1889—не ранее 1955) — советский судостроитель, лауреат Сталинской премии.
 Трофимов, Константин Герасимович (1923—1988) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.